Это слово имеет несколько значений:
 Лиозно — посёлок городского типа в Белоруссии
 Лиозно — станция Белорусской железной дороги